

Geografia

Austria 
 Brandberg – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Schwaz

Namibia 
 Brandberg – góra

Szwecja 
 Brandberg – miejscowość